Atari steht für:

Firmen und Produkte im Bereich Computerspiele:
 Atari, Inc. (1972), US-amerikanischer Hersteller von Spielkonsolen, Heimcomputer, Arcade-Automaten und Computerspielen
 Atari Corporation, ein 1984 aus Atari, Inc. hervorgegangener Heimcomputer- und Spielkonsolenhersteller
 Atari Games, ein ebenfalls 1984 aus Atari, Inc. hervorgegangener Arcadespiel-Hersteller
 Atari SA, ein französischer Computerspielehersteller, vormals Infogrames
 Atari, Inc. (2003), US-amerikanische Tochtergesellschaft der Atari SA, vormals GT Interactive Software.
 Atari-Heimcomputer, eine von 1979 bis 1989 produzierte Heimcomputer-Reihe der Atari, Inc (1972) und der Atari Corporation
 verschiedene Spielkonsolen der genannten Firmen, siehe Atari

Sonstiges:
 Atari (Go). Stellung im Brettspiel Go
 Atari, auch Attari, Ort nahe der Pakistanischen Grenze im indischen Bundesstaat Punjab

Atari ist der Familienname folgender Personen:
 Gali Atari (* 1953), israelische Sängerin und Schauspielerin
 Ira Atari (* 1977), deutsche Musikerin
 Shosh Atari (1950–2008), israelische Schauspielerin

Siehe auch:

 Atari Teenage Riot, eine deutsche Techno-Punk-Band
 The Ataris, eine amerikanische Punkband
 Artari